Schnaubert ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Joseph Schnaubert (1750–1825), deutscher Rechtswissenschaftler
 Julius Rudolf Schnaubert (1853–1929), deutscher Landrat, Oberverwaltungsgerichtsrat und Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses